Мистер Олимпия 2012 — одно из самых значимых международных соревнований по культуризму, прошедшее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () с 27 по 30 сентября 2012 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Это был 48-й по счету конкурс «Мистер Олимпия». Призовой фонд конкурса составил 900 000 долларов.

С данной "Олимпии" произошли изменения в легкой категории бодибилдинга. Соревновательный вес участников был поднят с 202 фунта (до 91,7 кг) до 212 фунтов (до 96 кг).

Про подготовку нескольких культуристов к данному конкурсу "Мистер Олимпия" был снят документальный фильм "".

Результаты 

Абсолютная категория:

Категория -212 lb (до 96 кг):

Категория "Фитнес":

Категория "Фигура":

Категория "Бикини":

Категория "Мисс Олимпия":

События 
 Фил Хит выиграл второй титул подряд.
  дебютировал в конкурсе и занял восьмое место.
 46-летний Тони Фримен стал седьмым.
 Это была восьмая в целом и седьмая победа подряд  в категории "Мисс Олимпия"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мистер Олимпия 2012
 Результаты Мистер Олимпия 2012

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2012 года
2012 год в Неваде
История Лас-Вегаса